Pommiers puede referirse a: 

 Pommiers, comuna francesa situada en Aisne.
 Pommiers, comuna francesa situada en Indre.
 Pommiers, comuna francesa situada en Gard.
 Pommiers, comuna francesa situada en Loira.
 Pommiers, comuna francesa situada en Ródano.